Nagy Róbert (1940) olimpikon súlyemelő (1964)
 Nagy Róbert (1966) a Bécsi Filharmonikus Zenekar szólócsellistája
 Nagy Róbert (1967) autóversenyző
 Nagy Róbert (1986) színész
 Nagy Róbert (1987) labdarúgó
 Nagy Róbert labdarúgó-játékvezető
 Nagy Róbert (?) salakmotoros
 Nagy Róbert (1976) történész, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára
hasonló nevűek
 G. Nagy Róbert (1966) informatikus, mérnök, eszperantista
 Robert Nagy (1929–2008) amerikai operaénekes (tenor)